Waldemei ist der Name verschiedener Wälder und Berge:
 Waldemei (Lennekessel), Berg (725,7 m) im Rothaargebirge, nordöstlich von Niedersorpe, Hochsauerlandkreis, NRW
 Waldemei (Menden), Waldgebiet bei Menden (Sauerland)